El Baix Aragó (Bajo Aragón en castellà) és una comarca de l'Aragó, a la província de Terol. Té set municipis catalanoparlants de la Franja de Ponent: Aiguaviva de Bergantes, Bellmunt de Mesquí, la Canyada de Beric, la Codonyera, la Ginebrosa, la Sorollera i la Torre de Vilella.

Llista de municipis

Vegeu també 

 Llista de monuments del Baix Aragó